Per Maas si può intendere:

Geografia 
 Maas – nome in lingua olandese del fiume Mosa
 Afgedamde Maas – (Mosa Sbarrata), fiume dei Paesi Bassi
 Bergsche Maas – (Mosa Collinare), canale dei Paesi Bassi
 Nieuwe Maas – (Nuova Mosa), fiume dei Paesi Bassi
 Oude Maas – (Vecchia Mosa), fiume dei Paesi Bassi

Persone 
 Annelies Maas (1960) – nuotatrice olandese 
 Dick Maas (1951) – regista, sceneggiatore, produttore cinematografico e compositore olandese
 Frederica Sagor Maas (1900-2012) – saggista, drammaturga e sceneggiatrice statunitense
 Heiko Maas (1966) – politico tedesco
 Jeremy Maas (1928-1997) – critico d'arte britannico
 Joseph Maas (1847-1886) – tenore britannico
 Mirte Maas (1991) – modella olandese
 Paul Maas (1880-1964) – filologo classico tedesco
 Peter Maas (1929-2001) – giornalista e scrittore statunitense
 Timo Maas (1969) – produttore discografico e disc jockey tedesco

Altro 
Mobility as a service